Нежела́тельная организа́ция (более точный термин «неправительственная организация, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации») — иностранная или международная неправительственная организация, деятельность которой может представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства согласно статье 3.1 федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ. Таким организациям запрещено вести деятельность на территории РФ, за нарушение этого запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания.

История 

Статус нежелательных организаций юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. С 2017 года нежелательным организациям запрещено создавать на территории РФ дочерние юридические лица. В этом же году была законодательно разрешена блокировка их сайтов.

Статус нежелательной устанавливается для организаций решением Генеральной Прокуратуры РФ по согласованию с МИД РФ. Список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации ведёт Министерство юстиции Российской Федерации. По состоянию на январь 2019 года ни одна из нежелательных организаций не сумела оспорить своё присутствие в этом списке. С 4 сентября 2015 года Российская Газета стала единственным официальным изданием, которое его публикует, момент публикации считается формальным началом действия ограничения деятельности организации, попавшей в список.

Источники 
В соответствии с законом, Генеральная прокуратура не несёт обязанности публично объяснять конкретные причины включения организации в список, хотя существует возможность оспаривания этого решения в суде.

Одним из неформальных источников для пополнения списка нежелательных организаций являлся подготовленный по инициативе Совета Федерации «Патриотический стоп-лист». Несмотря на то, что Совет Федерации не имел формального права выносить решение о нежелательности работы какой-то организации на территории России, этот орган, по заявлению Константина Косачева, счел возможным дать ряду организаций политическую оценку и выступить с инициативой, создавшей правовую почву для дальнейшего использования списка Генеральной Прокуратурой. Первоначальная версия списка, включавшая 12 организаций, 8 июля 2015 года была передана Советом Федерации в Генеральную прокуратуру, для проверки соответствия их деятельности законодательству РФ. Большая часть организаций, включённых в список, впоследствии была включена в официальный список нежелательных организаций.

Другим значимым источником пополнения списка стали зарубежные организации, связанные с религиозным объединением Фалуньгун. В июле 2020 года Генеральная прокуратура признала нежелательными, а Министерство юстиции внесло в список сразу 6 американских и 1 британскую организацию связанные с этим движением.

Список 
По состоянию на 14 февраля 2023 года в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации входят 75 организаций:

См. также 
 Нежелательная организация
 Список иностранных агентов (Россия)
 :Категория:Неправительственные организации, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации // Минюст РФ

Право России
Списки:Политика России
Нежелательные организации